J17 peut faire référence à :
 Diamant carré gyroallongé (J17), une figure géométrique ;
 HMS Speedy (J17), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Pneumopathie au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres